Política
 Partido da Democracia Cristã - partido político de Portugal, já extinto
 Partido Democrata Cristão (1945) - partido político do Brasil, já extinto
 Partido Democrata Cristão (1985) - partido político do Brasil, já extinto
 Partido Democrata Cristão do Brasil (1989) - partido político do Brasil, já extinto
 Projeto de Decreto Legislativo - ferramenta do Poder Legislativo que visa "sustar" e ou "alterar", resoluções e ou decretos do Poder Executivo (Brasil) (ex.: PDC 214/2011)

Ou ainda:
 Democracia Cristã (Itália) - partido extinto da Itália
 Democracia cristã - pensamento, ideologia e movimento político

Outros
 Permaculture Design Course - curso de Design em Permacultura
 Primary Domain Controller, um computador servidor em um domínio de servidor pré Windows 2000/NT
 Professional Developers Conference - conferência de desenvolvedores de software para plataformas Microsoft

Ver também 

Desambiguações de siglas